Termenul „Cinca” se poate referi la:

 
 Râul Cinca afluent al râului Timișana, România
 Rio Cinca râu în Spania
 
 Alcolea de Cinca, localitate în Spania
 Albalate de Cinca localitate în Spania
 „Bajo Cinca” (capitală Fraga) Aragon în Spania

Toponime
Toponime spaniolă